Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn 2017/2018 – 64. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski, który uzyska tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2018/2019. Mecz finałowy odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tytułu broniła . Puchar wywalczyła – po raz dziewiętnasty w historii – .

Uczestnicy 
Udział w rozgrywkach Pucharu Polski 2017/2018 na szczeblu centralnym i regionalnym miały obowiązek wziąć drużyny występujące na sześciu najwyższych poziomach ligowych (od Ekstraklasy do klasy okręgowej), kluby klasy A mogły ubiegać się o zwolnienie z turnieju. Pozostałe drużyny mogły zgłosić się do Pucharu Polski na zasadzie dobrowolności. Drużyny, które zrezygnowały z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018, nie były uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Warunkiem gry na szczeblu centralnym turnieju było posiadanie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2017/2018.

Objaśnienie:  wycofała się z turnieju.

Zasady losowania 
Obowiązują reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju:
 runda wstępna: wylosowano 20 par, w których rywalizowało 6 ostatnich drużyn I ligi 2016/2017, 18 drużyn II ligi 2016/2017 i 16 zwycięzców pucharów na szczeblu regionalnym;
 1/32 finału: w 16 wylosowanych parach rywalizowało 20 zwycięzców rundy wstępnej i 12 najlepszych drużyn I ligi 2016/2017;

 1/16 finału: w 16 parach rywalizowali zwycięzcy 1/32 finału i 16 drużyn Ekstraklasy 2016/2017;
 1/8 finału: w 8 parach rywalizowali zwycięzcy 1/16 finału;
 Ćwierćfinał: w 4 parach rywalizowali zwycięzcy 1/8 finału;

 Półfinał: w 2 wylosowanych parach rywalizują zwycięzcy ćwierćfinału;
 Finał: zwycięzcy półfinału.

Kwestia gospodarzy meczów 
Obowiązują reguły analogiczne do tych z poprzedniej edycji turnieju:
 w rundzie wstępnej gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów regionalnych,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy – zespoły, które podczas losowania par rundy wstępnej zostały wylosowane jako pierwsze;
 w 1/32 finału gospodarzami jedynego meczu byli:
 zdobywcy pucharów regionalnych,
 w przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn – zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów rundy wstępnej;
 w 1/16 finału gospodarzami jedynego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy – zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski” (drabince);
 w 1/8 finału gospodarzami jedynego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/4 finału gospodarzami pierwszego meczu były:
 zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018,
 w przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzy wyłaniało losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów poprzedniej rundy;
 w 1/2 finału – gospodarzami pierwszego meczu były drużyny, które w poszczególnych parach zostały wylosowane jako pierwsze;
 formalnego gospodarza finału wyłoniło losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału.

Terminarz

Runda wstępna 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 14 lipca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 lipca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 16 lipca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 18 lipca 2017

|}
Uwagi:
 Polonia Bytom wycofała się z turnieju;
 mecz Warta Sieradz – Stomil Olsztyn rozegrano w Warcie, a spotkanie Zagłębie II Lubin – Gryf Wejherowo odbyło się w Polkowicach.

1/32 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 22 lipca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 23 lipca 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 lipca 2017

|}
Uwagi:
 mecz Radomiak Radom – Podbeskidzie Bielsko-Biała rozegrano na Stadionie Miejskim w Radomiu;
 gospodarza meczu Puszcza Niepołomice – GKS Tychy wyłoniło losowanie.

Drabinka (od 1/16 finału) 

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.

1/16 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 8 sierpnia 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 9 sierpnia 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 10 sierpnia 2017

|}

1/8 finału 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 19 września 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 20 września 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 21 września 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 26 września 2017

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 września 2017

|}
Uwaga:
 mecz Ruch Zdzieszowice – Legia Warszawa rozegrano na Stadionie Miejskim „Odra” w Opolu;
 gospodarzy meczów Górnik Zabrze – Sandecja Nowy Sącz, Korona Kielce – Wisła Kraków i Cracovia – Zagłębie Lubin wyłoniło losowanie.

Ćwierćfinał 

Uwaga: gospodarza pierwszego meczu między Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce wyłoniło losowanie.

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinał

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał 
Uczestnicy tej fazy rozgrywek reprezentują w sezonie 2017/2018 następujące poziomy ligowe:
 Ekstraklasa (pierwszy poziom) – 2 drużyny: 

|-

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Polski 2017/2018 w bazie 90minut.pl

Puchar Polski w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w polskim sporcie
2018 w polskim sporcie